Сан Клементе има више значења:

 Сан Клементе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Клементе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Клементе (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Клементе (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Клементе (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Клементе (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Клементе (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Клементе (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Клементе, Ранчо Нуево (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Клементе (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Клементе (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Клементе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Клементе, Хосе Клементе (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Клементе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику